Der  Patong City Football Club ist ein thailändischer Fußballverein aus Phuket, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Klasse, spielt.

Geschichte 
2019 spielte der Verein in der Thailand Amateur League. Hier trat der Klub in der Upper Southern Subregion an, wo man den ersten Platz belegte und anschließend in die vierte Liga, die Thai League 4, aufstieg. Hier spielte man in der Southern Region. Nachdem die vierte Liga im März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurde, und der thailändische Verband die Thai League 4 und die Thai League 3 während der Pause zusammenlegte, startete der Verein bei Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der Thai League 3. Hier trat man in der Southern Region an.

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Surakul Stadium () in Phuket aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 15.000 Personen. Eigentümer sowie Betreiber ist die Phuket Provincial Administration Organisation.

Koordinaten:

Aktueller Kader 
Stand: März 2022

Saisonplatzierungen

Weblinks 
 Patong City FC bei thaileague.co.th
 Patong City FC bei soccerway.com

Einzelnachweise 

Patong City, FC
Sport (Phuket, Stadt)